Антрешо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 105 км на північ від Марселя, 40 км на північний схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 454 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1059,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Антрешо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Антрешо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз